Гребен или сика, је биолошка структура која се састоји од остатака корала, алги и осталих организама са кречњаком љуштуром или унуштрашњом структуром.

Гребен се може односити и на:

 Гребен (облик рељефа) или хрбат, облик рељефа
 Гребен (град), главни град Гребенског округа на југозападу периферије Западна Македонија, Грчка
 Гребен (Вишеград), насеље у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Тврђава Гребен, средњовековни утврђени град у општини Крупа на Врбасу, 25 km јужно од Бање Луке, Република Српска, БиХ
 Гребен (планина), планина у општини Пирот, Србија
 Велики корални гребен, највећи корални гребен
 Средњоокеански гребен, подводни планински ланац
 Грабен (геологија), појам у геологији
 Бољетински гребен, видиковац и геолошки профил у Ђердапској клисури